Lagoni ima više značenja:
 Lagoni, Bologna
 Lagoni, Isernia